Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Butte (Butte County) :
 Comté de Butte, situé dans l'État de Californie ;
 Comté de Butte, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 Comté de Butte, situé dans l'État de l'Idaho.

Homonymie partielle 
Il existe par ailleurs un comté de Box Butte dans l'État du Nebraska.